The Awakening kan syfta på:

Film 
 Uppvaknandet (1928) – (The Awakening), film från 1928 i regi av Victor Fleming
 Mumiens förbannelse  – (The Awakening), film från 1980 i regi av Mike Newell
 The Awakening (film) – film från 2011 i regi av Nick Murphy

Musik 
 The Awakening (musikalbum) – ett musikalbum från 1990 av Merciless